Дейс () — немецкая фамилия. Один из двух вариантов русской транскрипции и английское и французское произношение немецкого Deiss. Известные носители:
 Дейс, Алфи (род. 1993) — британский видеоблогер.
 Дейс, Жозеф (; род. 1946) — швейцарский государственный деятель. Президент Швейцарии (2004). Председатель 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (с 2010).
 Дейс, Мэтт () — бывший бас-гитарист американской рок-группы All That Remains.

См. также 
 «Дейс» — название американской подводной лодки времён Второй мировой войны.